K75 ou K.75 peut faire référence à :
 Autres maladies inflammatoires du foie, d'après la classification internationale des maladies ;
 BMW K 75, une moto du constructeur allemand BMW ;
 Sonate K. 75, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 42 (K.75), une oeuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres